Ugandai városai a 2014-es népszámlálás alapján:

Fordítás 

 

 
Települések listái országok szerint